Hajnal András (1931–2016) matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Hajnal András (1982) junior Európa-bajnok műugró